Epi eller EPI kan vara en förkortning av eller avse:

Prefixet epi- från grekiskan med betydelsen: på, i, över, efter, framför, före.
 Epimorfi
 Episerver
 Epi, Vanuatu – en ö i Vanuatu